Hohenzollern-Sigmaringen, comtat alemany pertanyent al Sacre Imperi fruit de la divisió del comtat de Hohenzollern
 Dinastia dels Hohenzollern, família noble d'Europa des de l'Edat Mitjana que han ostentat ininterrompudament
 Província de Hohenzollern o Terra de Hohenzollern, província del regne de Prússia i de l'Estat Lliure de Prússia des del 1850 fins al 1946
 Orde de la Casa de Hohenzollern, orde de cavalleria de la Casa de Hohenzollern